Тосканелли, Паоло — флорентийский учёный в области астрономии, медицины, географии и математики.
 Тосканелли — небольшой ударный кратер в области восточного побережья Океана Бурь на видимой стороне Луны.